Anthriscus villosa är en flockblommig växtart som beskrevs av Pierre Edmond Boissier. Anthriscus villosa ingår i släktet småkörvlar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Småkörvlar
villosa